Михаи́л Никола́евич Алексе́ев (6 мая 1918, село Монастырское, Саратовская губерния — 19 мая 2007, Москва) — русский советский писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1978). Лауреат Государственной премии СССР (1976) и Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького (1966). Кавалер двух орденов Ленина (1971, 1978). Член ВКП(б) с 1942 года.

Биография 
После школы-семилетки окончил педагогический техникум, в 1938—1955 годах служил в Красной и Советской Армии солдатом, затем офицером, был военным корреспондентом, а в 1950—1955 годах — редактором военного издательства. Полковник запаса. Член СП СССР с 1951 года. 

В 1957 году окончил Высшие литературные курсы СП СССР.

С 1965 года входил в секретариат правления СП РСФСР, с 1967 года — в правление СП СССР, а с 1990 года — СП РСФСР.

В 1968 году стал главным редактором журнала «Москва». В июле 1969 году подписал «письмо одиннадцати» в журнале «Огонёк» под заголовком «Против чего выступает „Новый мир“?»

Писал книги о Великой Отечественной войне. Высокую оценку его творчеству дал Николай Асеев.

В романе «Ивушка неплакучая» (1970—1974) изображена жизнь во время войны.

По роману «Вишнёвый омут» был создан одноимённый кинофильм, по повести «Хлеб — имя существительное» — одноимённый фильм и фильм «Журавушка», по повести «Дивизионка» — фильм «Ради нескольких строчек».

Умер 19 мая 2007 года. Похоронен на Переделкинском кладбище (15 участок).

Признание и награды 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1966) — за роман «Вишневый омут»
 Государственная премия СССР (1976) — за роман «Ивушка неплакучая»
 Герой Социалистического Труда (5.5.1978)
 два ордена Ленина (2.7.1971; 5.5.1978)
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Отечественной войны II степени (6.6.1945; 11.3.1985)
 два ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1967; 5.5.1988)
 два ордена Красной Звезды (20.9.1944; 30.4.1954)
 орден Дружбы народов (16.11.1984)
 две медали «За боевые заслуги» (23.8.1943; 20.6.1949)
 Международная премия имени М. Шолохова — за роман «Мой Сталинград» (1995)
 В знак признания выдающегося вклада в русскую культуру писателя-волжанина в 1998 году Правительством Саратовской области, Союзом писателей России и Саратовским отделением Союза писателей России была учреждена литературная премия имени Алексеева, присуждаемая ежегодно за создание выдающихся художественных произведений.

Экранизации

Художественные фильмы 
 «Журавушка» (1968, СССР, по роману «Хлеб — имя существительное»)

 «Вишнёвый омут» (1985, СССР, по одноимённому роману)

 «Ради нескольких строчек» (1985, СССР, по повести «Дивизионка»)

 «Хлеб — имя существительное» (1988, СССР, вторая экранизация по одноимённому роману)

Библиография 

 Солдаты. Роман. — Москва : Воен. изд-во, 1951. — 336 с.
 [Москва]: Гослитиздат — (Роман-газета. — № 3 (75) , 1952. — 110 с.)
 Пути-дороги. Роман. — , 1953;
 Наш лейтенант. Рассказы. — , 1955;
 Наследники. Повесть. — , 1957;
 Жили-были два товарища… Рассказы. — , 1958;
 Внимание, мины! Рассказы. — Москва : Правда, 1960. — 47 с.; — (Б-ка «Огонёк», № 6). 
 Дивизионка. Докум. новеллы. — Москва : Сов. Россия, 1960. — 111 с. : ил. — (Короткие повести и рассказы).
 Вишнёвый омут. Роман. — [Москва] : [Гослитиздат] — (Роман-газета. — № 11 (263), 1962. — [1], 111 с.)
 Москва : Сов. Россия, 1966. — 277 с.
 Москва : Сов. Россия, 1968. — 277 с., 1 л. портр.
 Автобиография моего блокнота, частично расшифрованная. Новеллы. — , 1963. — 47 с. : ил.; — (Б-чка журнала «Советской воин»; № 16 (467)).
 Москва : Советская Россия, 1964. — 109 с. : ил.
 Бьют родники. [Сборник]. — Москва : Сов. Россия, 1963. — 195 с., 1 л. портр. — (Литературная Россия).
 Биография моего блокнота. Повесть. Киносценарий. Очерки. Статьи. — , 1964;
 Хлеб — имя существительное. Повесть в новеллах. — , 1964.
 Журавушка : [Отрывки из повести «Хлеб - имя существительное»]. — Москва : Правда, 1965. — 62 с. — (Б-ка «Огонёк», № 6).
 Герой и подвиг. Заметки о героико-романтическом в советской литературе. — Москва : Знание, 1965. — 48 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 6 серия. Литература и искусство; 2).
 Вишневый омут: Роман. Хлеб - имя существительное : Повести в новеллах. — Москва : Худож. лит., 1966. — 472 с.
 Избранное. — , 1967;
 Однополчане. — , 1967;
 Хорошие мои люди. Док. повесть. — , 1967;
 Карюха. Повесть. — : Правда, 1968. — 63 с. — (Б-ка «Огонёк», № 1).
 Ивушка неплакучая. Роман в 2 кн. — М., 1970—1971.
 Великий сеятель земли. — , 1970
 О войне, о товарищах, о себе. — , 1970
 Земля, хлеб, люди. — , 1971;
 Американский дневник. — , 1971;
 Избранные произведения в 2 тт. — , 1972;
 Избранное. — , 1973;
 Мишкино детство» Повесть. — , 1973;
 Слово в строю. — , 1975;
 Избранные произведения. М., 1978;
 Бессмертие. — , 1980;
 Цена ему — жизнь. Слово о хлебе. — , 1980;
 Избранные произведения в 3 тт. — : Воениздат, 1981;
 Драчуны. Роман. — , 1982;
 Меж дней бегущих. — : Современник, 1986;
 Наследники. Повесть. Военный дневник. — , ДОСААФ, 1986.
 Собрание сочинений : В 8 т. — : Мол. гвардия, 1987.
 Рыжонка. Повесть. — Роман-газета. — № 16. — 1991.
 Мой Сталинград. — , 1993;
 Драчуны [: роман]. Карюха [: повесть]. Рыжонка [: ностальгическая повесть] [: Сборник]». Трилогия. — , Совр. писатель, 1998.
 Избранные сочинения в 3 тт. — : Русское слово, 1998. — 557 с., [9] л. ил., портр. — ISBN 5-7233-0228-0.

Ссылки

Литература 
 Викулов С. С переднего края // Октябрь. — 1964. — № 8.
 Софронов А. Сельская хроника Михаила Алексеева // Москва. — 1964. — № 8.
 Баландин Л. Любовь и доброта: К пятидесятилетию Михаила Алексеева // Сибирские огни. — 1968. — № 6.
 Русские советские писатели-прозаики: Библиография, указатель. — , 1959. — Т. 1.
 Освобождение // Твердыня духа. — Институт русской цивилизации, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-902725-64-0. — С. 397—509.

Примечания

См. также 
 Экранизации произведений Михаила Алексеева

Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Главные редакторы журнала «Москва»
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Полковники (СССР)
Почётные граждане Саратовской области
Похороненные на Переделкинском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС